Лукасевич Вікентія (1843 — близько 1900) — українська актриса.
 Лукасевич Євмен — український дипломат, журналіст, лікар, видавець та громадський діяч.
 Лукасевич Ігнатій — австро-польський фармацевт, хімік-технолог, бізнесмен, вірогідний винахідник гасової лямпи, батько нафтової промисловості на теренах сучасної Польщі.
 Лукасевич Мар'ян Прокопович — командир куреня УПА «Вовки», командир 28-го Холмського тактичного відтинку «Данилів», майор УПА (посмертно).
 Лукасевич Микола Миколайович — український публіцист.
 Лукасевич Юліуш — польський дипломат, політик.
 Лукашевич Ян — польський математик та логік.